Grasshopper-Club Zürich (i daglig tale Grasshopper Zürich eller blot Grasshoppers) er en schweizisk fodboldklub fra landets største by Zürich. Klubben spiller i landets bedste liga, Superligaen, og har hjemmebane på stadionet Letzigrund. Klubben blev grundlagt i 1886, og har siden da vundet 27 schweiziske mesterskaber og 18 pokaltitler, hvilket gør holdet til det mest vindende i schweizisk fodbold.

Klubbens største rivaler er lokalkonkurrenterne FC Zürich.

Titler 
 Superligaen (27): 1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996 1998, 2001 og 2003

 Pokalturneringen (18): 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983, 1988, 1989, 1990 og 1994

Kendte spillere

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Schweiz
Etableret i 1886
Sport i Zürich